Dei (motorfietsmerk), een historisch Italiaans motorfietsenmerk
 Dei (wielerploeg), wielerploeg gesponsord door de gelijknamige motorfietsproducent
 Dei (titel) of dey, een bestuurstitel in Algiers en Tunis tijdens het Ottomaanse Rijk
 Dimosia Epichirisi Ilektrismou Griekse energieleverancier